Deusa Akka,Tuonenakka ou Tuonen akka  é um espírito feminino no xamanismo Sami e na mitologia finlandesa e estoniana. Seu culto era comum e assumia a forma de sacrifício, oração e vários outros rituais. Alguns sami acreditavam que ele vivia sob suas tendas. Tal como acontece com outros deuses, seu nome aparece dentro de alguns nomes geográficos, deixando um legado da presença Sami.

Mitologia fino-húngara